Alexander Kowalewski ist der Name folgender Personen:

* Alexander Kowalewski (Theaterdirektor) (1889–1948), polnischer Theaterdirektor
 Alexander Kowalewski (Ringer) (* 1974), kirgisischer Ringer
 Alexander Onufrijewitsch Kowalewski (1840–1901), russischer Embryologe und Zoologe